Frank Reinhardt (* 1965) ist ein deutscher Wirtschaftswissenschaftler und Steuerberater. An der privaten Fachhochschule Business and Information Technology School in Iserlohn ist er als Dozent für Betriebswirtschaftslehre tätig.

Frank Reinhardt beendete sein Studium der Betriebswirtschaftslehre an der Universität Göttingen im Jahr 1990, bevor er 1994 am Institut für deutsche und internationale Besteuerung promovierte. Im gleichen Jahr stieg er in eine Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft ein und legte 1995 die Examen zum Steuerberater ab. 2003 wurde er zum Buchprüfer vereidigt und 2007 erhielt er die Anerkennung des Deutschen Steuerberaterverband als Fachberater für Sanierung und Insolvenzverwaltung. Inzwischen arbeitet er bei der Sozietät Brecht & Partner, die drei Kanzleien in Niedersachsen und Hessen betreibt. Er ist Mitglied des „Arbeitskreises Sanierung und Insolvenzverwaltung“ beim Steuerberaterverband Niedersachsen/Sachsen-Anhalt.

Frank Reinhardt war Inhaber des Lehrstuhls für Rechnungswesen und Sanierungsmanagement an der privaten SRH Fachhochschule Hamm. Außerdem lehrte er Betriebswirtschaftslehre an der ebenfalls in privater Trägerschaft befindlichen BiTS Iserlohn, an der ihm im Oktober 2006 die Professur verliehen wurde.

Veröffentlichungen 
 Erfolgsabgrenzung im Global Trading. Kovač, Hamburg 2003. ISBN 3-8300-0910-0
 Europäische Steuerrechts-Datenbanken. Eul, Bergisch Gladbach 1994. ISBN 3-89012-385-6

Einzelnachweise 

Ökonom
Steuerberater
Hochschullehrer (University of Applied Sciences Europe, Standort Iserlohn)
Hochschullehrer (Hamm)
Deutscher
Geboren 1965
Mann